Regno Unito
Ouse  – fiume dello Yorkshire
Ouse  – fiume del Sussex
Great Ouse  – fiume dell'East Anglia
Little Ouse  – affluente del Great Ouse
The Ouse  – estuario sull'isola di Shapinsay, Isole Orcadi

 Australia
Ouse  – comune della Tasmania